Ti — титан (элемент)
 TI — Texas Instruments
 ti — код языка тигринья
 T.I. — американский рэпер